Nea Ionia – comune della Grecia nella periferia dell'Attica 
 Nea Ionia –  ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
 Nea Ionia – stazione della metropolitana di Atene